US Open 2020 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 31 sierpnia–13 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 140. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 53 400 000 dolarów amerykańskich.

Z powodu pandemii COVID-19 US Open został rozegrany jako drugi, a nie tradycyjnie jako czwarty i ostatni turniej Wielkiego Szlema w sezonie (turniej Roland Garros przeniesiono na przełom września i października, a Wimbledon odwołano). Po raz pierwszy w historii zawodów wielkoszlemowych widzowie nie mieli wstępu na obiekty. Zawodnicy podlegali testom na obecność koronawirusa, a pozytywny wynik wiązał się z koniecznością wycofania się z turnieju. Tenisiści oraz personel byli zobowiązani do noszenia maseczek poza wyznaczonymi wyjątkami. W celu uniknięcia niepotrzebnych podróży turniej WTA kobiet i turniej ATP mężczyzn tradycyjnie rokrocznie odbywające się w Cincinnati przed turniejem US Open w tym roku przeprowadzono na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Rafael Nadal i Bianca Andreescu, czyli zdobywcy trofeum w grze pojedynczej sprzed roku, nie zdecydowali się bronić tytułu. Rozegrane zostały tylko turnieje singlowe i deblowe mężczyzn oraz kobiet, przy czym turnieje gry podwójnej zostały pomniejszone z 64 do 32 par biorących udział w zawodach. Odwołane zostały rywalizacje w ramach kwalifikacji, turniej gry mieszanej oraz turnieje juniorskie. Początkowo zrezygnowano również z organizacji turniejów zawodników na wózkach, ale po krytyce ze strony tenisistów postanowiono wycofać się z tego pomysłu.

W grze pojedynczej mężczyzn Dominic Thiem pokonał 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6) Alexandra Zvereva. W grze pojedynczej kobiet Naomi Ōsaka triumfowała nad Wiktoryją Azaranką wynikiem 1:6, 6:3, 6:3. W deblu mężczyzn wygrali Mate Pavić i Bruno Soares, którzy triumfowali 7:5, 6:3 nad parą Wesley Koolhof–Nikola Mektić. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Laura Siegemund i Wiera Zwonariowa, które w finale pokonały Nicole Melichar i Xu Yifan 6:4, 6:4.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 6:3, 3:6, 7:6(3) został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:3, 6:3. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Sam Schröder, który pokonał Dylana Alcotta wynikiem 7:6(5), 0:6, 6:4. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Stéphane’a Houdeta i Nicolasa Peifera 6:4, 6:1. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley dzięki wygranej 6:3, 6:3 odniesionej nad Marjolein Buis i Diede de Groot. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Dylan Alcott wraz z Andrew Lapthorne’em, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Sama Schrödera i Davida Wagnera wynikiem 3:6, 6:4, 10–8.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2020.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2020